Scattered disk object – dysk rozproszony
 Service Data Objects – standard jednolitego udostępniania danych heterogenicznych z wykorzystaniem SOA 
 Solar Dynamics Observatory –  satelita naukowy NASA badający dynamikę aktywności słonecznej